Camurça - um mamífero
Camurça (cor)
Camurça (material)
Carlinhos Camurça

Desambiguação